Ли́бертас () — многозначный термин. Может означать:
 Либертас — в древнеримской религии и мифологии богиня, олицетворявшая свободу.

Футбольные клубы

См. также 
 Либертад